Sainte-Cécile kan syfta på:
 Sainte-Cécile, Indre
 Sainte-Cécile, Manche
 Sainte-Cécile, Saône-et-Loire
 Sainte-Cécile, Vendée